Ско́тт Бе́кер (; ) — новозеландский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро (), бронза (, ).
 : золото (2007, , , , , , , ), серебро (2005, 2006, 2012).
 : золото (, , ), серебро (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец Питер, старший брат Шон, сестра Бриджет, мама и дедушка также имеют опыт выступления за различные сборные Новой Зеландии по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 

Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Новой Зеландии
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии